Врата, покретна структура намењена за заштиту људи или имовине у затвореном објекту
 Капија, углавном непокретна структура намењена за ограничавање или омогућавање пролаза и сл.

или:

 Врата (Фужине), насеље у општини Фужине, Приморско-горанска жупанија, Хрватска
 , насеље у општини Дравоград, Корушка регија, Словенија
 , насеље у општини Шмартно при Литији, Средишња Словенија, Словенија
 Врата (Мехединци), насеље и седиште истоимене општине у округу Мехединци, Румунија
 Општина Врата (Мехединци), општина у округу Мехединци, Румунија